Caveman (skateboardtruc).
Caveman (film), Amerikaanse speelfilm.
Captain Caveman, tekenfilmserie.
Cavemen, Amerikaanse comedyserie. 
Caveman (muziekgroep), Amerikaanse muziekgroep.